Scusa ma ti voglio sposare è un romanzo di Federico Moccia pubblicato nel 2009 dalla Rizzoli
Scusa ma ti voglio sposare, è un film del 2010 ispirato all'omonimo libro, diretto da Federico Moccia